Бруно де Лара Фукс (; родился 1 апреля 1999, Понта-Гроса) — бразильский футболист, центральный защитник московского ЦСКА, выступающий на правах аренды за «Атлетико Минейро». Чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
С десятилетнего возраста выступал в футбольной академии клуба «Интернасьонал». В основном составе «красных» дебютировал 28 июля 2019 года в матче бразильской Серии A против «Сеары».

25 августа 2020 года Фукс стал футболистом московского ЦСКА, подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 9,5 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. 30 августа бразилец дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в матче с «Ахматом», однако в этом же матче получил травму и выбыл из строя.

Карьера в сборной 
В 2017 и в 2019 году вызывался в состав сборной Бразилии до 20 лет для участия в Тулонском турнире.

В 2020 году дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в рамках предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Интернасьонала» 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Атлетико Минейро»